Бокер може да се односи на:

 Бокер (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Бокер (Жерс), насељено место у Француској, у департману Жерс